Szentiványi Márton (1633–1705) író, pedagógus, jezsuita szerzetes
 Szentiványi Márton (1815–1895) politikus